Szymon Wysocki (1542-1622) – jezuita, teolog
 Szymon Wysocki (ur. 1968) – muzyk